Red Lake Falls egy város Red Lake megyében, Minnesotában, az Egyesült Államokban. 2010-ben a népessége 1427 fő volt, Red Lake megye székhelye. A Red Lake Falls közigazgatási terület közepén található, 1881-ben nyilvánították falunak, majd 1898-ban kapta meg a város státuszt.

Éghajlat

Demográfia

Népesség

Százalékos változás

Választási eredmények

Fontos személyek 

 Adrian Baril (1898–1961), korábbi NFL-játékos, a Minneapolis Marines és a Milwaukee Badgers játékosa
 Roxy Beaudro (1884–1960), jégkorongozó, az 1907-ben Stanley-kupát nyerő Kenora Thistles tagja volt

Jegyzetek 

Minnesota megyeszékhelyei